Ча́рка (ча́ра) — сосуд для питья крепких напитков. Малая чара (ча́рочка) иногда имеет поддон или шаровидную ножку.

Также  — русская единица измерения объёма жидкости, применявшаяся до введения метрической системы мер и иначе называвшаяся «соткой». 1 чарка = 1/100 ведра = 2 шкаликам. В пересчёте на метрическую систему 1 чарка = 0,12299 литра. Пара чарок составляют четушку (чекушку).

История 
Многообразные формы чар и чарок, украшавшиеся чернью, эмалями или чеканкой, были характерны для русского быта XVII—X.
Самая древняя чарка, представленная в Оружейной палате, датирована 1515 годом.

Для царствующих особ при изготовлении чарок могли использовать экзотические для России материалы, например, перламутр.

Слово пришло из турецкого языка.

Галерея

См. также 
 Стопка
 Сотка
 Штоф

Примечания

Литература 
 
 
 

Единицы измерения объёма
Русская система мер
Русская питейная посуда